Маргаря́н () — армянская фамилия. По-армянски фамилия пишется Մարգարյան. А вот произношение разное. На западноармянском диалекте произношение с глухой «К», образуя фамилию Маркарян, на восточноармянском — со звонкой «Г», образуя фамилию Маргарян. Известные носители:
 Маргарян, Андраник Наапетович (1951—2007) — премьер-министр Армении (2000—2007).
 Маргарян, Араик Арташович (род. 1951) — советский, армянский и российский тренер по хоккею на траве.
 Маргарян, Арам Генрихович (род. 1974) — армянский борец, чемпион мира по вольной борьбе (2002).
 Маргарян, Артур Араикович (род. 1977) — российский хоккеист на траве и тренер.
 Маргарян, Аршалуйс Егишеевна (1924—1987) — советский филолог и литературовед, профессор.
 Маргарян, Вааг Гургенович — российский борец греко-римского стиля.
 Маргарян, Владимир (род. 1991) — армянский боксёр.
 Маргарян, Гарник Геворгович (род. 1944) — армянский военный и государственный деятель.
 Маргарян, Грант Овсепович (род. 1958) — армянский политический деятель, лидер партии «Дашнакцутюн».
 Маргарян, Грач Хачатурович (1912—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Маргарян, Григор Сергеевич (род. 1964) — армянский депутат и предприниматель.
 Маргарян, Гурген (1978—2004) — армянский лейтенант, убитый азербайджанским офицером.
 Маргарян, Жирайр (род. 1997) — армянский футболист.
 Маргарян, Маргар Аветисович (1894—1941) — армянский музыкант, мастер игры на дудуке.
 Маргарян, Мгер (род. 1974) — постоянный представитель Армении при Организации Объединенных Наций (с 2018).
 Маргарян, Ованес Айкович (род. 1964) — армянский политик.
 Маргарян, Овсеп Манукович (1918—2007) — армянский скульптор, художник и философ, профессор философии, доктор наук.
 Маргарян, Самвел Суренович (род. 1954) — армянский политик.
 Маргарян, Тарон Андраникович (род. 1978) — армянский политический и государственный деятель.
 Маргарян, Татул Хикарович (род. 1964) — армянский дипломат.

См. также 
 Маргарин
 Маркарян
 Маркаров